Il singolare  del Generali Ladies Linz 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Yanina Wickmayer era la detentrice del titolo, ma ha partecipato all'ITF 100,000+H di Torhout.

Ana Ivanović ha battuto in finale Patty Schnyder 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Serena Williams (Non ha partecipato a causa di un infortunio al piede destro)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Al'ona Bondarenko (primo turno)
 Dominika Cibulková (primo turno)

  Petra Kvitová (secondo turno)
  Andrea Petković (semifinali)
  Ana Ivanović (campionessa)  
  Klára Zakopalová (secondo turno)
  Sara Errani (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Generali Ladies Linz 2010